Вітрогенератори Віндер () —  торгова марка горизонтальноосьових вітрогенераторів малої потужності.

Загальна характеристика 

Вітрогенератори мають три лопаті. Матеріал лопаті — армоване скловолокно. Тип генератора — трифазний синхронний PMG. Номінальна потужність варіюється від 300Вт до 20кВт. Середня номінальна швидкість вітру становить 10 м/с. Робочий діапазон температур від -40 до +60°C.
Вітрогенератори мають два модельні ряди: серія W і серія Т.

Вітрогенератори серії W 
Серія W представлена в Україні з 2006 року. До цієї серії належать наступні вітряки:
 W2 (номінальна потужність 300Вт, діаметр вітроколеса 1,6 м, номінальна швидкість вітру 12 м/с, напруга системи 24В);
 W3 (номінальна потужність 500Вт, діаметр вітроколеса 2,5 м, номінальна швидкість вітру 8 м/с, напруга системи 24В);
 W4 (номінальна потужність 2кВт, діаметр вітроколеса 3,2 м, номінальна швидкість вітру 9 м/с, напруга системи 120В);
 W6 (номінальна потужність 5кВт, діаметр вітроколеса 6,4 м, номінальна швидкість вітру 10 м/с, напруга системи 240В);
 W8 (номінальна потужність 10кВт, діаметр вітроколеса 8 м, номінальна швидкість вітру 10 м/с, напруга системи 240В);
 W10 (номінальна потужність 20кВт, діаметр вітроколеса 10 м, номінальна швидкість вітру 12 м/с, напруга системи 240В).
Управління вітрогенераторів W6, W8, W10 відбувається за допомогою анемометра, анемоскопа, пристроїв вимірювання температури магнітів генератора, швидкості обертання ротора. Управління вітрогенераторів W2, W3, W4 відбувається механічно.

Вітрогенератори серії Т 
Вітряки серії Т представлені в Україні з 2009 року. До цієї серії належать п’ять вітрогенераторів номінальною потужність від 600Вт до 12кВт:
 Т06 (номінальна потужність 600Вт, діаметр вітроколеса 2,6 м, номінальна швидкість вітру 9 м/с, напруга системи 24В);
 Т12 (номінальна потужність 1,2кВт, діаметр вітроколеса 2,9 м, номінальна швидкість вітру 10 м/с, напруга системи 24В або 48В);
 Т23 (номінальна потужність 2,3кВт, діаметр вітроколеса 3,3 м, номінальна швидкість вітру 10 м/с, напруга системи 48В);
 Т60 (номінальна потужність 6кВт, діаметр вітроколеса 6,6 м, номінальна швидкість вітру 11 м/с, напруга системи 48В або 240В);
 Т120 (номінальна потужність 12кВт, діаметр вітроколеса 8,2 м, номінальна швидкість вітру 11 м/с, напруга системи 240В). 
Всі вітрогенератори цієї серії управляються за допомогою хвоста та мають три незалежні системи захисту від високої швидкості вітру. Вітрогенератори витримують пориви вітру швидкістю до 45 м/с.

Див. також 

 Відновлювана енергетика
 Вітрогенератор
 Вітроенергетика

Посилання 

 Віндер 
 World Wind Energy Association membership

Вітрогенератори
Електротехніка